Енді Муг (,  18 лютого 1960, Пентіктон) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря. Грав за збірну команду Канади.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 800 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1976 року.

1980 року був обраний на драфті НХЛ під 132-м загальним номером командою «Едмонтон Ойлерс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд «Едмонтон Ойлерс», «Бостон Брюїнс», «Даллас Старс» та «Монреаль Канадієнс».

Загалом провів 845 матчів у НХЛ, включаючи 132 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Тренерська робота 
Працював асистентом головних тренерів клубів НХЛ «Ванкувер Канакс» та «Даллас Старс». 

Тренер-консультант воротарів на Олімпійських іграх 2006.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Едмонтон Ойлерс» — 1984, 1985, 1987. 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1985, 1986, 1991, 1997.
 Трофей Вільяма М. Дженнінгса — 1990.

Статистика

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні воротарі‎
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1988
Володарі Кубка Стенлі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Задрафтовані «Едмонтон Ойлерс»
Канадські хокейні тренери
Тренери «Даллас Старс»
Тренери «Ванкувер Канакс»
Канадці шотландського походження